Положевець — українське прізвище.

 Положевець Віктор ( 1980) — український волейболіст, колишній гравець збірної України.
 Положевець Володимир ( 2000) — український волейболіст.

Українські прізвища